Азаново — название населённых пунктов в России:

 Азаново — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.
 Азаново — село в Медведевском районе Марий Эл.
 Азаново — деревня в Селижаровском районе Тверской области.